Teletoon est le nom de deux chaînes de télévision:

La chaine française appartenant au Groupe Canal+ et anciennement au Groupe TPS.
 TéléTOON+, chaîne de télévision française.
 TeleTOON+, la version polonaise de TéléTOON+.

La chaine canadienne appartenant à Corus Entertainment.

 Télétoon, chaîne de télévision canadienne francophone.
 Teletoon, chaîne de télévision canadienne anglophone.
 Télétoon Rétro, chaîne de télévision canadienne francophone spécialisée dans la diffusion de dessins animés classiques.
 Teletoon Retro, chaîne de télévision canadienne anglophone spécialisée dans la diffusion de dessins animés classiques.

Télétoon a également été le nom d'une émission documentaire en 41 épisodes consacrée au cinéma d'animation, 
produite par France 3 et Channel 4. Diffusée en 1990 et 1991. 
Son présentateur était un personnage en dessin animé qui s'appelait Lulo. 
Les auteurs en étaient Gérald Dupeyrot, Thierry Steff et Philippe Ronce (réalisateur)
Produite par Transeurope Film. 
La marque Télétoon, initialement déposée par Gérald Dupeyrot, a ensuite été revendue au groupe Canal. 
L'historique de la production et de la fabrication de Télétoon se trouve ici : 
http://esmma.free.fr/mde4/teletoon.htm